Термін Сьєрра-Мадре (, «основний, материнський хребет») може належати до одного з декількох гірських хребтів:

 Західна Сьєрра-Мадре — гірський хребет на північному заході Мексики та на півдні штату Аризона
 Східна Сьєрра-Мадре — гірський хребет на північному сході Мексики
 Південна Сьєрра-Мадре — гірський хребет на півдні Мексики
 Сьєрра-Мадре-де-Чіапас — гірський хребет, який розташовується на південному сході Мексики, на півдні Гватемали, на півночі Ель-Сальвадора та на заході Гондурасу
 Сьєрра-Мадре (Філіппіни) — гірський хребет на острові Лусон
 Сьєрра-Мадре — гірський хребет у штаті Каліфорнія.
 Сьєрра-Мадре — гірський хребет у штаті Вайомінг.

Міста 
 Сьєрра-Мадре — місто, розташоване біля підніжжя гір Сан-Габрієль

Культура 
 Скарби Сьєрра-Мадре — роман Б. Травена
 Скарби Сьєрра-Мадре — фільм Джона Г'юстона, екранізація роману